Ripley ist der Name folgender Orte:

— in Großbritannien:
 Ripley (Derbyshire), England
 Ripley (Surrey), England

— in Kanada:
 Ripley (Ontario)

— in den Vereinigten Staaten:
 Ripley (Alabama)
 Ripley (Georgia)
 Ripley (Illinois)
 Ripley (Indiana)
 Ripley (Kalifornien)
 Ripley (Maine)
 Ripley (Maryland)
 Ripley (Michigan)
 Ripley (Mississippi)
 Ripley (Missouri)
 Ripley (Montana)
 Ripley (Nevada)
 Ripley (New York)
 Ripley (Ohio)
 Ripley (Oklahoma)
 Ripley (Tennessee)
 Ripley (West Virginia)
 Ripley Landing (West Virginia)

Ripley ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Ripley (1934–2004), US-amerikanische Schriftstellerin
 Alice Ripley (* 1963), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Allen Ripley (* 1952), US-amerikanischer Baseballspieler
 Andy Ripley (1947–2010), englischer Rugbyspieler
 Arthur Ripley (1897–1961), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und -produzent
 Brian D. Ripley (* 1952), britischer Statistiker
 Dorothy Ripley (1767–1832), britische Missionarin und Schriftstellerin
 Eleazer Wheelock Ripley (1782–1839), US-amerikanischer General und Politiker
 Fay Ripley (* 1966), britische Schauspielerin

 Keith Ripley (1935–2012), englischer Fußballspieler
 Lynn Annette Ripley, eigentlicher Name von Twinkle (Sängerin) (1948–2015), englische Popsängerin
 Rhea Ripley (* 1996), australische Wrestlerin
 Richard Ripley (1901–1996), britischer Leichtathlet
 Robert Ripley (1890–1949), US-amerikanischer Cartoonist
 Roswell Sabine Ripley (1823–1887), US-amerikanischer Brigadegeneral
 Sidney Dillon Ripley (1913–2001), US-amerikanischer Zoologe
 Steve Ripley (1950–2019), US-amerikanischer Gitarrist
 Stuart Ripley (* 1967), englischer Fußballspieler
 Sylvia Ripley (* um 1930), englische Badmintonspielerin
 Thomas C. Ripley (* 1807), US-amerikanischer Politiker
 William Z. Ripley (1867–1941), US-amerikanischer Ökonom

Ripley ist der Name folgender fiktiver Personen:

 Ellen Ripley, Hauptfigur in Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt
 Tom Ripley, Hauptfigur in Romanen und Filmen

Siehe auch:

 Ripley Township
 Ripley County